BVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huacaraje (Bolivia)